Termin  ima više značenja.
 DLX (arhitektura procesora)
 Igrajuće veze, algoritam